Алекса́ндр Неве́ров:
 Неверов, Александр Никифорович (1907—1985) — директор Калушского и Березниковского калийных комбинатов, делегат XXII съезда КПСС.
 Неверов, Александр Николаевич (1862—1937) — тайный советник, акмолинский губернатор, сенатор.
 Неверов, Александр Сергеевич (настоящая фамилия: Скобелев; 1886—1923) — русский советский писатель и драматург, очеркист.